-{Heartstopper}- може да се односи на:

 Heartstopper, серију прављену по узору на графички роман
 Heartstopper, графички роман Алис Осман